Barzana steht für:

 Barzana, Ort in Italien
 Bárzana, Ort Spanien